Podpolkovnik je lahko naziv več vojaških činov v različnih obdobjih nemške vojaške zgodovine:
 Podpolkovnik (Kaiserliche Heer)
 Podpolkovnik (Reichswehr)
 Podpolkovnik (Wehrmacht)
 Podpolkovnik (Kriegsmarine)
 SS-Obersturmbannführer
 Podpolkovnik (Volksarmee)
 Podpolkovnik (Bundeswehr)

Glej tudi 

 Podpolkovnik